Па́русные фрега́ты ти́па «Спе́шный» — самая крупная серия русских парусных фрегатов 44-пушечного ранга (34 единицы). Головной корабль был построен в 1801 году корабельным мастером Г. Игнатьевым на Соломбальской верфи. Проект корабля, пропорции корпуса оказались настолько удачными, что по его чертежам на верфях Архангельска и С.-Петербурга с 1801 по 1844 год было построено ещё 33 фрегата одинаковых типоразмеров.

Базовые (проектные) характеристики 
 Водоизмещение — Около 1950 тонн
 Длина корабля по верхней палубе — 48,6 метров
 Ширина корабля по мидель-шпангоуту — 12,7 метров
 Осадка — 3,9 метров
 Орудийный калибр — 24 фунта (по штату согласно ранга)
 Количество орудий — от 44 (согласно ранга) до 63
 Экипаж — от 340 до 430 человек
Примечания:
 при изготовлении некоторых кораблей серии были допущены малозначительные изменения размеров корпуса;
 тип и количество орудий регулировались «Положением 1805 г.» («Об артиллерийском вооружении кораблей»)
 Въ 1803 г., на основаніи опытовъ, доказавшихъ преимущество короткихъ пушекъ надъ длинными, начали отливать пушки «по шведской пропорціи». Въ 1805 г. б. издано «положеніе», опредѣлявшее родъ и калибръ орудій для разнаго типа судовъ: для кораблей положены 36-фнт. пушки и 24-фнт. каронады, для фрегатовъ — 24-фнт. пушки, для бриговъ и люгеровъ — только каронады и наконецъ, для бомбардирскихъ судовъ 5-пуд. мортиры и 3-пуд. гаубицы.

Интересные факты 
 Первенец серии, фрегат «Спешный» был пленён в Англии без единого выстрела.
 При спуске на воду фрегата «Патрикий» (1819) лично присутствовал император Александр I.
 Названия некоторых фрегатов серии в разное время повторялись дважды: «Константин» (1824, 1844); «Меркурий» (1815,1820) «Патрикий» (1816,1819).
 После разборки в 1845 г. фрегата «Александра», его набор был повторно использован для строительства шхуны «Опыт» (1847).
 Фрегат «Княгиня Лович» назван в честь Иоанны (Жанетты) Грудзинской, второй жены великого князя Константина Павловича.
 Фрегат «Принц Оранский» назван в честь принца Оранского, командовавшего нидерландскими войсками в битве при Ватерлоо. Принц был женат на сестре императора Александра I Анне Павловне. После восшествия на престол Нидерландов принца Оранского (в 1840 г.) под именем Вильгельм II, фрегат был переименован в «Король Нидерландский» (в 1841).
 Фрегат «Венус» назван в память одноимённого шведского фрегата, взятого в плен 21 мая 1789 катером «Меркурий», прослужившего в Российском флоте 19 лет и участвовавшего в пяти войнах.

Список парусных фрегатов типа «Спешный»

См. также 
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.
 Список русских парусных фрегатов
 Список погибших парусных кораблей ВМФ России
 Соломбальская верфь

Примечания

Литература 
 Военная энциклопедия, под редакцией К. Величко, В. Новицкого, А. Фон-Шварца и других, , 1911—1914 годов.
 

Парусные фрегаты России
Фрегаты